Мисс Вселенная 1969 () — 18-й ежегодный конкурс красоты, проводился 15 июля 1969 года в Miami Beach Auditorium, Майами-Бич, Флорида, США. За победу на нём соревновалось 61 претендентка. Победительницей стала представительница Филиппин, 18-летняя Глория Диас.

Результаты

Специальные награды

Судьи 

 Эдилсон Кид Варела
 Эйлин Форд
 Донг Кингман
 Дэвид Меррик

 Норма Нолан
 Моник Ван Ворен
 Эрл Уилсон

Вошедшие в полуфинал 
 1 Группа: Австралия, Финляндия, Перу, Австрия, Норвегия, Филиппины и Израиль
 2 Группа: США, Югославия, Бразилия, Швеция, Колумбия, Япония, Чили и Швейцария

Вошли в финал 
 Финляндия, Израиль, Австралия, Филиппины и Япония

Участницы

См. также 
 Мисс мира 1969
 Мисс интернешнл 1969

Ссылки 
 Pageantopolis Miss Universe 1969
 Jimmy’s Pageant Page
 Judges

1969
События 15 июля
Июль 1969 года
1969 год во Флориде
Майами-Бич